Этьен I де Пентьевр
 Этьен I де Блуа
 Этьен I (граф Бургундии)
 Этьен I (граф Сансера)